Jugendmesse steht für:

 Missa brevis F-Dur (Haydn), Messekomposition von Joseph Haydn
 Jugendgottesdienst
 YOU, eine Messe für Jugendliche